Женская сборная Финляндии по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Финляндию в женских турнирах на международной баскетбольной арене. Управляющим органом сборной выступает федерация баскетбола Финляндии.

История 
Женская сборная Финляндии участвовала в 5-и финальных турнирах чемпионата Европы, при этом никогда не поднималась выше 10-го места. Последнее выступление было в 1987 году, когда сборная заняла последнее 12-е место. В настоящий момент команда является постоянным участником квалификационных турниров к чемпионату Европы.

Результаты

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 

 1952 : 11°
 1956 : 11°
 1980 : 12°
 1981 : 12°
 1987 : 12°

См. также 
 Чемпионат Финляндии по баскетболу среди женщин
 Мужская сборная Финляндии по баскетболу

Ссылки 
 
 

Баскетбол в Финляндии
Финляндия